Улица Гле́ба Успе́нского — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Московского проспекта до бывшего завода «Вагонмаш».

История 
5 марта 1871 года присвоено имя Колмовская улица, по фамилии домовладельца купца 2-й гильдии Никиты Трофимовича Колмовского. Параллельно существовали варианты Колмовский переулок, Холмский переулок.

15 мая 1965 года переименована в улица Глеба Успенского, в честь русского писателя Г. И. Успенского. 

В 1960-е годы частично вошла в территорию Вагоностроительного завода имени И. Е. Егорова, («Вагонмаш»), который в настоящее время почти полностью разрушен, территория отдана под застройку жилыми «муравейниками».

Достопримечательности 
 Колмовский сад
 Санкт-Петербургский Государственный Кукольный театр «Сказка»
 Судебные участки № 117, 121, 125, 126 Московского района

Примечания

Литература

Ссылки